Хамаика има више значења:

 Хамаика (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хамаика (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хамаика (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хамаика (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хамаика (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хамаика, Сан Мигел де Хамаика (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хамаика (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хамаика, Ариндео (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хамаика (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хамаика (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хамаика (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику